Bicellariella är ett släkte av mossdjur som beskrevs av Levinsen 1909. Enligt Catalogue of Life ingår Bicellariella i familjen Bugulidae, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen Bicellariellidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Mossdjur